Die Communauté de communes du Grand Autunois Morvan (vor 2017) ist ein ehemaliger französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Saône-et-Loire in der Region Bourgogne-Franche-Comté. Sie wurde am 1. Januar 2014 gegründet und umfasste 43 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befand sich im Ort Autun.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand 2014 durch Fusion der Vorgängerorganisationen
 Communauté de communes de l’Autunois,
 Communauté de communes Arroux Mesvrin und
 Communauté de communes de la Vallée de la Drée.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2017 fusionierte der Gemeindeverband mit der Communauté de communes de Beuvray-Val d’Arroux
und bildete so die Nachfolgeorganisation Communauté de communes du Grand Autunois Morvan. Trotz der Namensgleichheit handelt es sich um eine Neugründung mit anderer Rechtspersönlichkeit.

Ehemalige Mitgliedsgemeinden 

Grand Autunois Morvan #vor 2017
Gegründet 2014
Aufgelöst 2016